Sodo (Ethiopië), stad in de Ethiopische zuidelijke regio.
 Sodo (Pakel), plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Sodo (Paliyan), plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta, Indonesië.
 SoDo (Seattle), wijk in de Amerikaanse stad Seattle.
 Saut-d'Eau (ook 'Sodo' genoemd), gemeente in Haïti.